Alex Bogomolov Jr. – ex tennista russo
 Aleksandr Bogomolov – pallavolista russo
 Andreý Bogomolov – ex calciatore kazako